Технологій PR - сукупність новітніх технологій піару, які включають в себе сукупність послідовних процедур, різних прийомів і видів діяльності, які спрямовані на ефективне виконання цілей і завдань організації.

Розробка технології PR і її характерні ознаки 

Розробка технологій зв'язків з громадськістю має наступні етапи:
 етап теоретичний - визначає цілі та завдання, виявляє зв'язки і закономірності;
 етап методичний - характерний розробкою і деталізацією спеціальних заходів;
 етап процедурний - включає в себе практичну діяльність по досягненню поставлених завдань.

Інструменти PR технологій 

Існує безліч інструментів, за допомогою яких здійснюються технології зв'язків з громадськістю. З огляду на специфіку поставлених завдань, можна вибрати саме ті інструменти, використання яких забезпечить максимальний ефект.

Представницькі зустрічі, публічні звернення до аудиторії найчастіше використовуються у вигляді всіляких презентацій.

Благодійність є відмінним способом надати соціальну значимість діяльності організації.

PR технології широко використовують міфи і стереотипи по відношенню до різних організацій, продуктам, особистостям. 

Міфологізація у бізнес-PR - це прагматична і раціональна інтерпретація подій в комерційній сфері.
Міфологема "зірки". Згідно з цією міфологемою з PR-об'єкта створюють значущу величину, довкола якої "обертаються" інші події. В такому разі PR-об'єкт - це потужна організація, впливова особа, розкручений бренд, які є безумовними лідерами, відіграють значну роль у формуванні ринкових відносин. Завдяки їм інші ринкові суб' єкти мали певні успіхи на ринку.
Міфологема про створення світу передбачає, що міфом, який лягає в основу розробки сюжетів для PR-звернень, виступає світ, мрія, яких представники цільової аудиторії прагнуть, але не можуть досягнути в силу різних причин. Отже, способом, механізмом, інструментом перетворення мрій на реальність має стати PR-об'єкт.
Міфологема полярності передбачає проведення свого роду паралелі між минулим і майбутнім, між негативом і позитивом, між песимізмом та оптимізмом. Це свого роду міфологема порівняння. До неї вдаються тоді, коли потрібно гіперболізувати певні риси PR-об'єкта через використання контрасту.
Міфологема символічного народження. Усі PR-кампанії будуються на символічному народженні чогось в організації: нових ідей, систем управління, фахівців, завоювання нових ринків тощо. Отже, в одному PR-повідомленні розповідають про запатентований винахід, в наступному - про виготовлення зразків, далі - про налагоджування масового виробництва.
Міфологема символічного вмирання. PR-кампанії ґрунтуються на переході: вмирання старого (технології, устаткування, підходів в управлінні, торгових марок) - перехід до нового. Така міфологема іноді використовується в антирекламі для того, щоб показати поразки конкурента, неспроможність його протистояти ринковій ситуації.
Міфологема календарних культів. Це імітація приєднання до великих історичних та астрономічних процесів.
Міфологема національної самосвідомості. У PR-кампаніх апелюють до національних традицій і свідомості нації.
Міфологема етнотравми використовується рідко. У PR-кампаніях апелюють до наслідків подій, які стали фатальними для певного народу, суспільства (терористичні акти, цунамі, землетруси тощо).

Стереотип - це спрощений, але водночас і стійкий психічний образ, заснований на узагальненні особистого досвіду, уявлень, устремлінні швидко зрозуміти зміст і сутність певного явища.
 Основні властивості стереотипів: 
 здатність впливати на прийняття рішення покупцем чи партнером, нерідко всупереч логіці;
 здатність залежно від характеру настанови (позитивної або негативної) автоматично "підказувати" одні доводи (наприклад, щодо підприємства, його діяльності чи торгової марки) та витісняти зі свідомості інші, протилежні їм;
 мають виражену конкретність, яка зумовлена суб' єктивним сприйняттям реальності кожною конкретною людиною, і бувають позитивними, негативними, нейтральними (їх називають також стереотипами "популярності або байдужності").
Маркетингові стереотипи - це те, що компанії думають про самих себе, свою роль, цілі, конкуренцію, продукцію. До них можна віднести, наприклад, такі думки: розширення товарного асортименту обов' язково призведе до розмивання образу торгової марки; деякі продукти самі по собі "нецікаві"; комп' ютери - це товар для офісу та бізнесу; роздрібна торгівля здатна просувати свій товар тільки шляхом зниження цін та ін.
Стереотипи споживчі - це загальноприйняті упередження. Вони можуть мати форму таких виразів: "чим простіше, тим краще", "побачити - означає повірити", "добре там, де нас немає" тощо. Стереотипи можуть стосуватися товарної категорії. Наприклад, дешева косметика обов' язково низької якості. Вони можуть бути і більш глибинними. Наприклад, купуючи парфуми або прикраси, людина передусім "пропускає" їх через себе. Скільки людей - стільки смаків і думок.

Крім того, в PR технологіях використовуються всілякі чутки, скандали і організацію спеціальних подій. 
Технологія пробної "чутки". Передбачає, що в суспільство від імені певної організації або взагалі без авторства "запускається" яка-небудь "чутка" про щось і, у разі, якщо вона стає цікавою для суспільства або вигідна комусь, починається її активне обговорення.

Примітки

Джерела

Посилання 

 Мазур В. С. PR технології – ефективний інструмент сучасного управління [Монографія] // ТНЕУ, 2017. – 18 с. 
 Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. [Навчальний посібник] // К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 202 с.  ISBN 978-617-673-117-7
  Курбан О.В.  PR у маркетингових комунікаціях.  [Навчальний посібник] // К.: «Кондор-Видавництво», 2014. – 246 с. ISBN 978-966-2781-53-3
  Курбан О.В.  Діагностика та моделювання PR процесів. [Монографія] // К.: «Українська конфедерація журналістів», 2012. – 160 с.  ISBN 978-966-1641-53-1

Піар